(1987–), joueur de football italien;
 Narjara Turetta (1966–), actrice brésilienne;
 Pierpaolo Turetta (1964–), organiste italien;
 Piz Turettas, sommet des Alpes suisses.